Gilberto Rodríguez puede referirse a:

 Gilberto Rodríguez (1943-), exfutbolista mexicano;
 Gilberto Rodríguez Orejuela (19??-), narcotraficante colombiano;
 Gilberto Domingo Rodríguez Ramírez (1929-2004), carcinólogo venezolano.
 Gilberto Rodríguez Pérez (1941-), exfutbolista español.

en:Gilberto Rodríguez